Velika nagrada Turčije 2009 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 7. junija 2009 na carigrajskem dirkališču Istanbul Park. Šestič v sezoni je zmagal Jenson Button z Brawn-Mercedesom, drugo mest je osvojil Mark Webber z Red Bull-Renaultom, tretje pa njegov moštveni kolega Sebastian Vettel, ki je štartal iz najboljšega štartnega položaja.

Rezultati 
‡ - dirkalniki opremljeni s sistemom KERS.

Kvalifikacije 

|-
!1
|15
| Sebastian Vettel
|Red Bull-Renault
|1:27,330
|1:27,016
|1:28,316
|1
|-
!2
|22
| Jenson Button
|Brawn-Mercedes
|1:27,355
|1:27,230
|1:28,421
|2
|-
!3
|23
| Rubens Barrichello
|Brawn-Mercedes
|1:27,371
|1:27,418
|1:28,579
|3
|-
!4
|14
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:27,466
|1:27,416
|1:28,613
|4
|-
!5
|9
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:27,529
|1:27,195
|1:28,666
|5
|-
!6
|4‡
| Kimi Raikkonen
|Ferrari
|1:27,556
|1:27,387
|1:28,815
|6
|-
!7
|3‡
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:27,508
|1:27,349
|1:28,858
|7
|-
!8
|7
| Fernando Alonso
|Renault
|1:27,988
|1:27,473
|1:29,075
|8
|-
!9
|16
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:27,517
|1:27,418
|1:29,191
|9
|-
!10
|5
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:27,788
|1:27,455
|1:29,357
|10
|-
!11
|6
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:27,795
|1:27,521
|
|11
|-
!12
|17
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:27,691
|1:27,629
|
|12
|-
!13
|10
| Timo Glock
|Toyota
|1:28,160
|1:27,795
|
|13
|-
!14
|2‡
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:28,199
|1:28,207
|
|14
|-
!15
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Mercedes
|1:28,278
|1:28,391
|
|15
|-
!16
|1‡
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:28,318
|
|
|16
|-
!17
|8
| Nelson Piquet Jr
|Renault
|1:28,582
|
|
|17
|-
!18
|12
| Sébastien Buemi
|Toro Rosso-Ferrari
|1:28,708
|
|
|18
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Mercedes
|1:28,717
|
|
|19
|-
!20
|11
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:28,918
|
|
|20
|}

Dirka 

|-
! 1
| 22 ||  Jenson Button || Brawn-Mercedes
| 58
| 1:26:24,848
| 2
| 10
|-
! 2
| 14 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 58
| + 6,714 s
| 4
| 8
|-
! 3
| 15 ||  Sebastian Vettel || Red Bull-Renault
| 58
| + 7,461 s
| 1
| 6
|-
! 4
| 9 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 58
| + 27,843 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 58
| + 31,539 s
| 9
| 4
|-
! 6
| 3 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 58
| + 39,996 s
| 7
| 3
|-
! 7
| 5 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 58
| + 46,247 s
| 10
| 2
|-
! 8
| 10 ||  Timo Glock || Toyota
| 58
| + 46,959 s
| 13
| 1
|-
! 9
| 4 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 58
| + 50,246 s
| 6
|
|-
! 10
| 7 ||  Fernando Alonso || Renault
| 58
| + 1:02,420
| 8
|
|-
! 11
| 6 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 58
| + 1:04,327
| 11
|
|-
! 12
| 17 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 58
| + 1:06,376
| 12
|
|-
! 13
| 1 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 58
| + 1:20,454
| 16
|
|-
! 14
| 2 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 57
| +1 krog
| 14
|
|-
! 15
| 12 ||  Sebastien Buemi || Toro Rosso-Ferrari
| 57
| +1 krog
| 18
|
|-
! 16
| 8 ||  Nelson Piquet Jr || Renault
| 57
| +1 krog
| 17
|
|-
! 17
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Mercedes
| 57
| +1 krog
| 15
|
|-
! 18
| 11 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 57
| +1 krog
| 20
|
|-
! Ods
| 23 ||  Rubens Barrichello || Brawn-Mercedes
| 47
| Menjalnik
| 3
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Mercedes
| 4
| Zavore
| 19
|
|}

Opombe in reference 

Formula 1 sezona 2009
2009